Ава́н-ле-Марсийи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Марсийи-ле-Эйе. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10020.

Коммуна расположена приблизительно в 105 км к юго-востоку от Парижа, в 85 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 484 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 295 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 217 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 217 активных работали 193 человека (109 мужчин и 84 женщины), безработных было 24 (12 мужчин и 12 женщин). Среди 78 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Менгир la Pierre-au-Coq. Памятник истории с 1889 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об